Theresienstadt peut désigner :

Une localité 
 Theresienstadt, nom allemand de la ville tchèque de Terezín
 Camp de concentration de Theresienstadt, camp de concentration nazi, situé à Theresienstadt
 Kleine Festung Theresienstadt, partie de la forteresse de la ville de Theresienstadt

Cinéma 
 Theresienstadt 1942, un film de propagande nazie de 1942 réalisé par Irena Dodalová
 Theresienstadt, un film de propagande nazie de 1945 réalisé par Kurt Gerron